Javier Frana e Patricia Tarabini hanno battuto in finale Luke Jensen e Nicole Arendt 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Mark Woodforde /  Larisa Neiland (semifinali)
 Cyril Suk /  Gigi Fernández (terzo turno)
 Rick Leach /  Manon Bollegraf (semifinali)
 Patrick Galbraith /  Lisa Raymond (secondo turno)
 Ellis Ferreira /  Helena Suková (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Nicole Bradtke (quarti di finale)
 Andrej Ol'chovskij /  Kristie Boogert (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Katrina Adams (quarti di finale)

 Mark Keil /  Brenda Schultz (secondo turno)
 Byron Talbot /  Linda Wild (secondo turno)
 Mark Philippoussis /  Martina Hingis (quarti di finale)
 Matt Lucena /  Meredith McGrath (terzo turno)
 Menno Oosting /  Els Callens (terzo turno)
 Greg Van Emburgh /  Irina Spîrlea (secondo turno)
 Kent Kinnear /  Nana Miyagi (secondo turno)
 John-Laffnie de Jager /  Jill Hetherington (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1996